Cet article présente la liste des épisodes de la série télévisée française Le Miel et les Abeilles.

Épisodes 

 Les abeilles attaquent
 Les abeilles vengeresses
 Lune de miel à la ruche
 Travaux à la ruche
 Tempête à la ruche
 Pour l'honneur de la ruche
 Bourdon chez les abeilles
 Le coup du bourdon
 L'abeille sans logis
 L'abeille nouvelle
 L'ours et le miel
 Coup de blues à la ruche
 L'autre miel
 Anne et le bourdon
 Tel est pris
 Le miel amer
 Amour quand tu nous piques
 Dîner à la ruche
 Le papillon
 Cousine Cousine
 Cousine copine
 Tristesse à la ruche
 Piqûre d'amour
 Roulette ruche
 Tatoo
 Maladie d'abeille
 Rock à la ruche
 Chauffe Antoine
 Un invité encombrant
 Rock'n ruche
 Une araignée à la ruche
 Amour de miel
 L'abeille et la bête
 Larmes de miel
 Bonheur de miel
 Ruche en folie
 Retour à la ruche
 Une sœur de miel
 Rame de miel
 Prise au piège
 L'abeille sauvage
 Papa voleur
 Peau de miel
 Miel sauvage
 Le congrès incongru
 Congrès rock'n roll
 Jalousie et rock'n roll
 Contre-attaque
 Le complot
 Examen de passage
 Johnny be good
 Clic clac merci Lola !
 Violence de miel
 Gueule d'amour
 Courrier à la ruche
 L'indiscrétion
 Surprise
 Mutation à la ruche
 La solitude n'existe pas
 La fête à la ruche
 L'abeille futée
 Compétition d'abeilles
 Guitare de miel
 Pot de miel
 Échange de miel
 Rendez-vous à la ruche
 L'abeille de l'air
 Le vol du bourdon
 Nouveau miel
 Le miel le plus doux
 Miel indigeste
 Le miel collant
 Alibis
 Miel alors !
 Mère de miel
 Jalousie
 Ruptures
 Brouille et embrouille
 L'abeille mystérieuse
 Mystère encore
 Erreur de miel
 L'abeille gagnante
 Remords
 La correspondante
 Le miel en doute (1)
 Le miel en doute (2)
 Ruée sur la ruche
 Flirt à la ruche
 Jalousie de miel
 Rayon de soleil
 Un collector fracassant
 Révolution dans la ruche
 Folie rock à la ruche
 Le miel adoucit les peines
 Combat à la ruche
 La chanson inachevée
 Abeilles au féminin
 Love love love
 Ruche annexe
 Local d'enfer
 Miracle de l'amour
 Hippies partout
 Elvis
 Dou dou dou
 Explications à la ruche
 Grincement de ruche
 Musique à la ruche
 Amour et chansons
 Rentrée à la ruche
 Exotisme à la ruche
 Fortune Lily
 La main de ma tante
 Sentimental Blues
 Le garçon de la plage
 Emotions
 La revanche de Jacky Le Rouge
 Théâtre à la ruche
 Art dramatique
 Plus dramatique qu'Art
 Paix à la ruche
 Expériences
 Frissons à la ruche
 La Cup Transat en solitaire
 Orage à la ruche
 Le sar dîne à la ruche
 Le père solitaire
 Déprime
 Un rêve éveillé
 Un secret
 Tartine d'amour
 Le régime d'Eugénie
 Bool de gum
 Pagaille à la ruche
 L'anicroche
 Vent de jeunesse à la ruche
 Vol d'abeilles
 Amours secrets
 La ruche déserte
 La rûche s'anime
 Surpeuplement
 Prise de conscience
 Retour au calme
 Guerre des tranchées
 Méli mélo
 Chansons à la ruche
 Craquerie
 Evidence
 Le tube du siècle
 Retour à la raison
 Recherches
 Présentation à la ruche
 Monique à la ruche
 La reconquête
 La ruche sans homme
 Tonton bourdon
 Le monde à l'envers
 Le neurone
 Les documents
 Week-end à la ruche
 Soupçons à la ruche
 Général
 Cendrillon
 Le baiser le plus long
 Les envahisseurs
 Retour express
 Insupportable abeille
 Miraculeuse abeille
 Poulet à la ruche
 Match au sommet
 Indigestion
 Clandestins
 Revenir le rock'n roll
 Silence forcé
 Chute libre
 Perte de mémoire
 Hésitations
 Rêve fou
 Screaming Nadia
 D'égouts et des couleurs
 Assistance à la ruche
 État de guerre
 Le propre piège
 Le contre-pied
 Fans et semoule
 Star et serpent
 Le talon de Lola
 Le printemps revient
 La paix retrouvée
 Le bébé d'amour
 Le bon prétexte
 Au bord du gouffre
 La petite étincelle
 Le pull marine
 Le philtre d'amour
 Le bon résultat
 Urgence paramédicale
 Le choc
 Le contre-coup
 Le milliardaire
 C'est fini

Notes et références

Voir aussi 
 Le Miel et les Abeilles

Miel et les Abeilles